"Biscayne" pode ser:
 Biscayne Park, localidade da Flórida
 Key Biscayne, localidade da Flórida
 Baía Biscayne
 Parque Nacional de Biscayne

Desambiguações de topônimos